Киссимми () — город на юго-востоке США, в центре американского штата Флорида, южный пригород Орландо, входит в его агломерацию. Расположен в округе Осиола на озере Тогопикалига в реки Киссимми.

Город основан в 1883 году.

Население собственно города — 62 632 человека (2009 год), конурбации Орландо — Делтона — Дейтона-Бич имеет общее население в 2 747 614 человек (2009 год).

13 августа 2004 года ураган «Чарли» прошёлся по городу с порывами в 160 км/час, разрушив некоторые здания. Тогда через три недели 28 августа город пострадал от урагана «Фрэнсис» и впоследствии — от урагана «Дэнни».

Центр города расположен у перекрестка шоссейных дорог 17/92 и 192. В 15 минутах на машине от города находится Орландский международный аэропорт. Город планируется связать лёгким метро Санрейл с Орландо и дальше с Ди-Ландом в 2013—2015 годах.

На развитие города повлияло открытие в 1971 году неподалёку от Киссими парка Walt Disney World.

Города Флориды
Города округа Осеола (Флорида)